Чемпионат Европы по дзюдо 1959 года прошёл в Вене (Австрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги чемпионата

1959
Спорт в Австрии в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Чемпионаты Европы в 1959 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по дзюдо в Австрии